

Sigle 
IGA peut désigner :
 IGA (où IGA signifie  Independent Grocers Alliance), une chaîne de supermarchés ;
 Institut supérieur du génie appliqué, un établissement d'enseignement marocain ;
 International Gamers Awards, une récompense américaine ;
 Inspection générale de l'administration, un organisme de contrôle français ;
 Inspection générale des armées, idem ;
 Institut de géographie alpine, une unité de formation et de recherche de l'université française Joseph-Fourier, à Grenoble;
 Ingénieur général de l'armement, un corps d'ingénieurs de l'État à statut militaire;
 Inspection Générale de l'Aumônerie, un corps d'inspection ecclésiastique.

Toponyme 

 province d'Iga, une ancienne province japonaise ;
 Iga, une ville japonaise ;
 Iga-Ueno, un quartier de la ville d'Iga.

Autres 
 Iga, un prénom polonais
 IgA ou Ig A, l'immunoglobuline A, un type d'anticorps